Juárez oder Juarez ist der Familienname folgender Personen:

 Delfín Sánchez Juárez (1918–1984), mexikanischer Diplomat
 Efraín Juárez (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Elio Juárez (* 1942), uruguayischer Radrennfahrer
 Gregorio Juárez Sacasa (1800–1879), nicaraguanischer Politiker
 Jesús Juárez Párraga (* 1943), spanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Sucre
 Joaquin Cabrera Juárez († 2010), mexikanischer Mediziner
 José Alberto González Juárez (* 1967), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tuxtepec
 Juan Pedro Juárez Meléndez (* 1951), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tula
 Julián Oñate y Juárez († 1899), spanischer Maler
 Manolo Juárez (1937–2020), argentinischer Komponist und Musikpädagoge
 Manuel Juárez (* 1937), argentinischer Komponist
 Mario Juárez (* 1964), mexikanischer Fußballspieler
 Miguel Ángel Juárez (* 1955), argentinischer Fußballspieler
 Miguel Juárez Celman (1844–1909), argentinischer Politiker, Präsident 1886 bis 1890
 Rocky Juarez (* 1980), US-amerikanischer Boxer
 Rubén Juárez (1947–2010), argentinischer Musiker und Komponist
 Sergio Juárez (* 1997), spanischer Leichtathlet
 Juárez de Souza Teixeira (Künstlername Juárez; * 1973), brasilianischer Fußballspieler

Juárez oder Juarez ist der Name folgender Orte

in Brasilien:
 Juarez Távora, im Bundesstaat Paraiba

in Mexiko:
 Ciudad Juárez, Stadt im Bundesstaat Chihuahua
 Juárez (Chiapas)
 Juárez (Coahuila)
 Juárez (Nuevo León)

Juarez steht für:
 Juarez (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1939)

Siehe auch:
 Call of Juarez, Computerspiel
 Sierra de Juárez
 Villa Juárez